Carlsturm oder Karlsturm ist der Name oder Alternativname von Türmen:

 Carlsturm (auch Carlshausturm oder Karlshausturm) auf der Carlshaushöhe bei Hasselfelde im Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Carlsturm (Bad Reiboldsgrün) oder Karlsturm im Westerzgebirge bei Bad Reiboldsgrün, Vogtlandkreis, Sachsen

Siehe auch:
 Karlsturm